Johannsen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1921-2006), sprinter canoéiste allemand 
Friedrich Johannsen (1897-1983), métallurgiste allemand
 (né en 1940), cybernéticien allemand
 (1913-1961), ingénieur de U-boat allemand
 (1920-1998), joueur de football allemand
Jake Johannsen (né en 1960), acteur et scénariste américain
 (né en 1977), joueur de football danois
 (1915-2002), mécanicien et inventeur australien
Nicholas Johannsen (1844-1928), économiste américano-allemand
 (1870-1961), entomologiste américain
 (né en 1971), musicien norvégien
Wilhelm Johannsen (1857-1927), botaniste et généticien danois

Voir aussi
Herman Smith-Johannsen (1875-1987), athlète et supercentenaire norvégien-canadien

Homonymie de patronyme